Флёр Йегги (; 31 июля 1940, Цюрих) — итальянская и швейцарская писательница.

Биография 
Мать — итальянка, отец — немецкоязычный швейцарец. Училась в школах Швейцарии и Италии. С 1958 работала фотомоделью, в это же время начала писать. После публикации первой повести познакомилась и подружилась в Риме с Ингеборг Бахман. C 1968 живёт в Милане. Жена итальянского писателя и издателя Роберто Калассо.

Произведения 
 Il dito in bocca (1968)
 L’angelo custode (1971)
 Un Tram che si chiama Tallulah (1975, пьеса)
 Le statue d’acqua (1980)
 I beati anni del castigo (1990, премии Багутта и Рапалло)
 La paura del cielo (1994, премия Альберто Моравиа)
 Proleterka (2001, премия Виареджо)
 Vite Congetturali (2009)

Флёр Йегги переводила на итальянский язык Марселя Швоба и Томаса Де Квинси. Автор эссе о Швобе, Де Квинси, Джоне Китсе, Роберте Вальзере.

Песни на стихи Флёр Йегги исполняют Франко Баттьято и Джуни Руссо.

Признание 
Книги Флёр Йегги переведены на английский, французский, немецкий, испанский, каталанский, нидерландский, норвежский, греческий, польский, хорватский, сербский, русский, китайский и другие языки. Спектакль по её роману «Счастливые несчастливые годы» поставил в 2010 Лука Ронкони.

Публикации на русском языке 
 Пролетарка// Иностранная литература, 2003, № 3
 Счастливые несчастливые годы. М.: Текст, 2006
 Страх небесный: Рассказы. М.: Текст, 2014

Литература 
 Castagnola R. Fleur Jaeggy. Fiesole: Cadmo, 2006
 Lovascio R. Le storie inquiete di Fleur Jaeggy. Bari: Progedit, 2007

Примечания

Ссылки 
 http://www.italialibri.net/autori/jaeggyf.html 
 https://web.archive.org/web/20070607191521/http://www.battiato.it/english_version/amici/fleur_jaeggy.htm 
 http://www.culturactif.ch/ecrivains/jaeggyf.htm 

Писательницы Италии
Лауреаты премии Виареджо